Olivier Carré peut désigner :
 Olivier Carré (né en 1961), un homme politique français, ancien député, ancien maire d'Orléans et président d'Orléans Métropole ;
 Olivier Carré (né en 1935), un sociologue français spécialiste du monde arabe ;
 Olivier Carré (1954-1994), peintre et sculpteur français..

Référence